

Села:
 Лосівка — Харківська область, Вовчанський район
 Лосівка — Чернігівська область, Семенівський район

Лосівка () — село, Мінська область, Березинський район